Alderman bezeichnet

 Alderman (Beigeordneter), Titel eines Beigeordneten auf den britischen Inseln, in Australien, in Kanada und in den USA
 Ealdorman, historischer Leiter eines Shire im frühen England

Personen:
 Brett Alderman (* 1979), australischer Volleyballspieler
 Edwin Alderman (1861–1931), US-amerikanischer Universitätspräsident
 Fred Alderman (1905–1998), US-amerikanischer Sprinter
 Geoffrey Alderman (* 1944), britischer Historiker
 Naomi Alderman (* 1974), britische Schriftstellerin
 Pauline Alderman (1893–1983), US-amerikanische Musikwissenschaftlerin und Komponistin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alderman-Carlton Ranchettes, Hillsborough County, Florida
 Aldermans Ford, Hillsborough County, Florida

Sonstiges:
 Alderman Airport, Airport im Belmont County, Ohio
 Alderman Lake, See im Oakland County, Michigan
 Alderman Park, Park im Yamhill County, Oregon
 Alderman pea, Erbsensorte

im NRHP gelistete Objekte:
 Alderman House, in Fort Myers, Florida, ID-Nr. 88002690
 G. H. Alderman House, in Waxahachie, Texas, ID-Nr. 86002446

Siehe auch:
 Alderman Creek
 Alderman Islands
 Ältermann
 Elderman